Villa Bärenfett steht für:
 Villa Bärenfett, (Anbau zum) Blockhaus und Indianermuseum im Karl-May-Museum
 Villa Bärenfett, fiktionales Wohnhaus der Karl-May-Figur Hobble Frank, siehe Figuren aus Karl Mays Werken #Hobble Frank
 „Villa Bärenfett“, Beitrag Karl Mays in Der Gute Kamerad (1889), siehe Karl Mays Illustrationstexte und Hobble-Frank-Beiträge #Der Gute Kamerad-Beiträge unter dem Pseudonym Hobble-Frank